Arthur Gore kan syfta på bland andra:

* Arthur Gore (1868–1928), brittisk tennisspelare
 Sir Arthur Gore, 1:e baronet (omkring 1640–1697), irländsk politiker
 Sir Arthur Gore, 2:e baronet (omkring 1685–1741), irländsk politiker
 Arthur Gore, 1:e earl av Arran (1703–1717), irländsk politiker
 Arthur Gore, 2:e earl av Arran (1734–1809), irländsk politiker
 Arthur Gore, 3:e earl av Arran (1761–1837), irländsk politiker
 Arthur Gore, 5:e earl av Arran (1839–1901), brittisk peer
 Arthur Gore, 6:e earl av Arran (1868–1958), brittisk peer
 Arthur Gore, 7:e earl av Arran (1903–1958), brittisk peer
 Arthur Gore, 8:e earl av Arran (1910–1983), brittisk peer
 Arthur Gore, 9:e earl av Arran (född 1938), brittisk politiker